Zdrojewo – wieś kociewska w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Nowe.
 Zdrojewo – dawna wieś w prokuratorii piskiej, położona koło Kumielska, w granicach obecnej gminy Biała Piska (województwo warmińsko-mazurskie), współrzędne geograficzne: 53°45'N 21°17'E.
 Zdrojewo – osada w powiecie mrągowskim, w gminie Piecki
 Zdrojewo – nieistniejąca obecnie osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów